Willenborg ist der Familienname folgender Personen:
 Abbie Willenborg, US-amerikanische Basketballspielerin
 Bernhard Willenborg, deutscher Politiker (Zentrum), Abgeordneter im Landtag Oldenburg
 Blaine Willenborg (* 1960), US-amerikanischer Tennisspieler
 Frank Willenborg (* 1979), deutscher Fußballschiedsrichter